Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 314 dans le monde.

 Route fédérale 314 en Allemagne
 Route européenne 314 traversant la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne
 Route régionale 314 en Finlande
 Autoroute A314 en France
 Route nationale 314 en France